46 км (46-ий кіломе́тр;  Со́рок шо́стий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

46 км — селище, Юргинський округ, Кемеровська область

46 км — пасажирська зупинна залізнична платформа Ясинуватської дирекції Донецької залізниці на лінії Дубове — Красноармійськ;
 46 км — пасажирська зупинна залізнична платформа Ясинуватської дирекції Донецької залізниці на лінії Рутченкове — Красноармійськ.

Див. також 
 46 (значення)
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (4)